New York City Center peut désigner:
 Le centre commercial New York City Center à Barra da Tijuca, Rio de Janeiro au Brésil.
 La salle de spectacles américaine New York City Center, à New York aux États-Unis.